Turma do Pagode - Ao Vivo é o primeiro álbum do grupo musical Turma do Pagode, lançado em 2001.

Faixas

Ligações externas 
 

Álbuns de estreia de 2001
Álbuns ao vivo de 2001
Álbuns de Turma do Pagode
Álbuns de pagode
Álbuns em língua portuguesa